DNA kan henvise til:

 DNA – molekyle, som bærer på de genetiske instruktioner
 album
 DNA (Backstreet Boys-album)
 DNA (Little Mix-album)
 sang
 DNA (Little Mix-sang)
 andet
 DNA (band) – amerinsk musikgruppe
 DNA (magasin) – australsk månedsmagasin
 DNA (tv-serie) – dansk tv-serie
 DNA (virksomhed) – finsk televirksomhed
 Danmarks Naturvidenskabelige Akademi - dansk videnskabsakademi